Индонезия на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 28 спортсменами в 7 видах спорта. Знаменосцем сборной Индонезии на церемонии открытия Игр стала чемпионка Азиатских игр 2014 года в прыжках в длину легкоатлетка Мария Лонда, а на церемонии закрытия флаг нёс волонтёр соревнований. По итогам соревнований на счету индонезийских спортсменов была 1 золотая и 2 серебряные медали, что позволило сборной Индонезии занять 46-е место в неофициальном медальном зачёте.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Мемо
 Деви Юлиавати

  Бадминтон
 Тонтови Ахмад
 Мохаммад Ахсан
 Провин Джордан
 Хендра Сетиаван
 Томми Сугиарто
 Нития Кришинда Махесвари
 Лилиана Натсир
 Грейсия Полии
 Дебби Сусанто
 Линдавени Фанетри

 Велоспорт
  Велоспорт-BMX
 Тони Сярифудин

  Лёгкая атлетика
 Судирман Хади
 Мария Наталия Лонда

  Плавание
 Гленн Виктор Сутанто
 Йесси Йосапутра

  Стрельба из лука
 Риау Эга Агата
 Мухаммад Ханиф Виджая
 Хендра Пурнама
 Ика Юлиана Рочмавати

  Тяжёлая атлетика

 Сри Вахюни Агустиани
 Деви Сафитри
 Квота 3
 Квота 4
 Квота 5
 Квота 6
 Квота 7

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В отборочный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

 Женщины

Бадминтон 

Одиночный разряд

Парный разряд

Велоспорт

BMX 
Мужчины

Водные виды спорта

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Женщины
 Технические дисциплины

Стрельба из лука 

В квалификации соревнований лучники выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел с расстояния 70-ти метров. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф, где в 1/32 финала 1-й номер посева встречается с 64-м, 2-й с 63-м и.т.д. В поединках на выбывание спортсмены выполняют по три выстрела. Участник, набравший за эту серию больше очков получает 2 очка. Если же оба лучника набрали одинаковое количество баллов, то они получают по одному очку. Победителем пары становится лучник, первым набравший 6 очков.

 Мужчины

 Женщины

Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Индонезии  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Индонезии

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года